Hercegovačka nogometna zona  je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Troglav" iz Livna.

Ljestvica 

 Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad 
 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Republička liga BiH 1975./76.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014.,   (Matica hrvatska)  (Naša ognjišta), str. 234-236 
 nk-sirokibrijeg.com, Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 39-40, preuzeto 10. veljače 2020.     
  

1975-76 Hercegovina
 Hercegovina
1975-76